Belau, település Németországban
 Belau, 2015-ben alakult magyar együttes